Rio São Domingos (afluente do rio Guandu) — rio do estado do Espírito Santo, no Brasil
Rio São Domingos (Minas Gerais) — rio do estado de Minas Gerais, no Brasil
Rio São Domingos (Portugal) — rio de Portugal
Rio São Domingos (Rio Grande do Sul) — rio do estado do Rio Grande do Sul, no Brasil
Rio São Domingos (São Paulo) — rio do Estado de São Paulo, no Brasil
Rio de São Domingos — antiga designação do Rio Cacheu na Guiné-Bissau

Desambiguações de topônimos